Lew, czarownica i stara szafa – powieść C.S. Lewisa

Filmy
 Lew, czarownica i stara szafa – amerykańsko-brytyjski film animowany z 1979 roku
 Lew, czarownica i stara szafa – brytyjski miniserial z 1988 roku, pierwsza część serialu BBC „Kroniki Narnii”
 Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i stara szafa – film amerykański z 2005 roku